CFAP54 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 12-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 3 096 амінокислот, а молекулярна маса — 351 970.

Задіяний у таких біологічних процесах, як біогенез та деградація війок, диференціація клітин, сперматогенез, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, клітинних відростках, війках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки